Die Super liga 2016/17 war die elfte Spielzeit der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 22. Juli 2016 und endete am 21. Mai 2017.

Titelverteidiger war FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
Der in der Saison 2015/16 eingeführte Modus wurde beibehalten.

Nach dem Grunddurchgang wurde die Liga in zwei Endrunden geteilt, sodass die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 die Meisterschaftsrunde erreichten, in der sie in sieben Play-Off-Spielen um die Meisterschaft spielten. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 16 spielten in sieben Play-Out-Spielen gegen den Abstieg, die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab. Den Mannschaften wurden dabei jeweils die Hälfte der erzielten Punkte aus der in 30 Spieltagen ausgetragenen Vorrunde gutgeschrieben, dabei wurden halbe Punkte aufgerundet. Schließlich absolvierte nach Ende der Endrunde jeder Verein insgesamt 37 Spiele.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden dabei halbiert und falls nötig aufgerundet.

Abstiegsrunde 
Die acht schlechteren Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um die beiden Absteiger zu bestimmen. Die Punkte aus dem Grunddurchgang wurden dabei halbiert und falls nötig aufgerundet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Saison 2016/17 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17